Bergman je priimek več znanih oseb:

Znani nosilci priimka 
 Anders Bergman (*1963), švedski hokejist
 Andrew Bergman (*1945), ameriški režiser
 Emil Bergman (1908—1975), švedski hokejist
 Erik Bergman (1911—2006), finski skladatelj
 Eva Bergman (*1945), švedska režiserka
 Daniel Bergman (*1962), švedski režiser
 Hjalmar Bergman (1883—1931), švedski književnik 
 Ingmar Bergman (1918—2007), švedski režiser
 Ingrid Bergman (1915—1982), švedska igralka
 Mary Kay Bergman (1961—1999), ameriška igralka
 Torbern Olof Bergman (1735—1784), švedski kemik
 Thommie Bergman (*1947), švedski hokejist

Glej tudi 
 priimek Bergmann
priimke Berg, Berger, Berman, Beran, Beranek